Wiedźmy – polski serial telewizyjny z 2005 roku
 Wiedźmy – rosyjski serial telewizyjny emitowany od 2012 roku
 Wiedźmy – powieść Roalda Dahla wydana w 1983 roku 
 Wiedźmy – film brytyjski z 1990 roku
 Wiedźmy – film amerykański z 2020 roku

Zobacz też 
 
 
 Wiedźma